Geschwister-Scholl-Platz steht für:
 Geschwister-Scholl-Platz (Coswig, Sachsen), siehe Liste der Kulturdenkmale in Coswig (Sachsen) #Liste der Kulturdenkmale in Neucoswig
 Geschwister-Scholl-Platz (München)
 Geschwister-Scholl-Platz (Gotha), Teil der Gartenstadtsiedlung „Am schmalen Rain“
 Geschwister-Scholl-Platz (Wanzleben), siehe Liste der Kulturdenkmale in Wanzleben-Börde
 Geschwister-Scholl-Platz (Wuppertal)